Monoctenus är ett släkte av steklar som beskrevs av Anders Gustav Dahlbom 1835. Monoctenus ingår i familjen barrsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Barrsteklar
Monoctenus